La saison 2016 du Championnat de Thaïlande de football est la vingtième édition du championnat de première division en Thaïlande. Les dix-huit meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Thai Premier League, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers du championnat sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de Division One, la deuxième division thaïlandaise.

La fin de saison est perturbée par le décès du roi de Thaïlande, Rama IX, le . La disparition du souverain entraîne l'arrêt de la saison et a des conséquences majeures : le classement au moment de l'interruption est considéré comme final et les trois dernières journées restant à disputer sont annulées.

Ainsi, c'est le club de Muangthong United, en tête au moment du décès du roi, qui remporte le championnat cette saison, avec cinq points d'avance sur Bangkok United et vingt-trois sur Bangkok Glass FC. C'est le quatrième titre de champion de Thaïlande en huit saisons pour le club. 

La mort du roi a également des conséquences sur le déroulement des Coupes nationales. La Coupe de Thaïlande est attribuée grâce à un tirage au sort entre les quatre demi-finalistes encore en lice alors que la Coupe de la Ligue est partagée entre les deux clubs devant s'affronter en finale (Muangthong United et Buriram).

Deux des trois clubs relégués en deuxième division (Army United FC et Chainat FC) font appel de la décision de la fédération de stopper la compétition.

Qualifications continentales 
Le vainqueur du championnat obtient son billet pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions de l'AFC. Deux autres places en barrage de la Ligue des champions sont attribuées au deuxième du championnat ainsi qu'au vainqueur de la Coupe de Thaïlande de football. Si le club remportant la Coupe est déjà classé parmi les deux premiers, c'est le troisième du classement final qui obtient sa qualification. Enfin le vainqueur de la Coupe de la Ligue se qualifie pour le Championnat du Mékong des clubs.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de Thaïlande de football

2016
Thaïlande
Sport en Thaïlande en 2016